Christopher Evans sau Chris Evans se poate referi la:

Entertainment
 Chris Evans (actor) (n. 1981), actor american  
 Chris Evans (artist) (n. 1967),  artist britanic 
 Chris Evans (prezentator) (n. 1966), prezentator britanic 
 Chris Tally Evans, artist britanic, regizor și scenarist 
 Christopher Evans (autor) (n. 1951), scriitor britanic de science fiction și literatură pentru copii
 Christopher Evans (muzician) (n. 1987), muzician din Uganda (vocalist)
 Christopher Leith Evans (n. 1954),  artist american

Politică
 Chris Evans (politician australian) (n. 1958), member of the Australian Senate
 Chris Evans (politician britanic) (n. 1976/77), British Labour Co-operative politician